Taylor Henrich (ur. 1 listopada 1995 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska, zawodniczka klubu Altius Nordic Ski Club, olimpijka, drużynowa brązowa medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2012.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 10 sierpnia 2005 roku w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 59 m na skoczni średniej.

3 grudnia 2011 roku w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 23. miejsce, po skokach na 84 m i 86,5 m, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty PŚ.

Pierwszy raz na podium konkursu Pucharu Świata stanęła 25 stycznia 2015 roku w niemieckim Oberstdorfie, zajmując trzecie miejsce.

Po raz ostatni na arenie międzynarodowej w skokach narciarskich wystąpiła podczas zawodów FIS Cup w amerykańskim Park City 20 grudnia 2018, odnosząc w nich zwycięstwo. Później występowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej kobiet. 

Obecnie pełni funkcję trenerki dzieci w klubie "Sea to Sky" w kanadyjskim Whistler, łącząc to z pracą na farmie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty T. Henrich na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Tenrich na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty T. Henrich na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Henrich na Igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Calgary
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018